Pyros - управляемая авиационная бомба (УАБ) - англ. precision-guided, gravity-dropped bomb, прежнее наименование «Малый тактический  боеприпас» англ. Small Tactical Munition (STM) - разработана компанией Raytheon (США) для использования его в качестве бомбового вооружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) класса Shadow.

Компания разработчик успешно провела лётные испытания в октябре 2010 года, и к настоящему времени Pyros может использоваться для оснащения БПЛА RQ-7 Shadow.

Масса УАБ составляет 5,9 кг, в первоначальном варианте Pyros оснащался боевой частью массой 3,2 кг. В апреле 2011 года были проведены успешные испытания новой боевой части уменьшенной массы 2,3 кг. Несмотря на меньшую массу новая боевая часть обладает улучшенным осколочно-фугасным действием. БЧ, спроектирована с учётом требования минимальных сопутствующих разрушений (low collateral damage), радиус поражающего действия составляет всего 4,5 м, причём нелетальное действия распространяется за пределы указанного радиуса, при этом поражающее действие резко снижается.  

В июле 2012 года представители Raytheon утверждали, что боеприпас STM может быть развёрнут в течение нескольких месяцев. В августе 2012 года Raytheon присвоил боеприпасу новое название Pyros и завершил первый этап испытаний end-to-end test бомбы. В ходе испытаний были аттестованы алгоритмы системы наведения, режимы работы датчика высоты подрыва (height-of-burst sensor), электронное предохранительно–исполнительное устройство и многофункциональная боевая часть.

18 июля 2014 года компания-разработчик провела первое натурное испытание бомбы Pyros. Проведено наведение бомбы на цель, имитировавшую группу повстанцев, закладывающих на обочине дороги взрывное устройство, датчик высоты подрыва установлен на высоту в несколько футов от земли. При сбросе с высоты 3000 м время падения бомбы составило 35 – 40 с.

Примечания

Внешние ссылки 
 Pyros - на сайте Raytheon.com

Управляемые авиационные бомбы США
Военная продукция Raytheon